У́лица Дзержи́нского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском государственном деятеле Феликсе Дзержинском (1877—1926).

Россия 
 Улица Дзержинского — улица в Апатитах.
 Улица Дзержинского — улица в Астрахани.
 Улица Дзержинского — улица в Барнауле (Южный).
 Улица Дзержинского — улица в Бердске.
 Улица Дзержинского — улица в Биробиджане.
 Улица Дзержинского — улица в Брянске.
 Улица Дзержинского — улица в Вельске.
 Улица Дзержинского — улица во Владикавказе.
 Улица Дзержинского — улица во Владимире (до 1926 года Большая Мещанская улица, в 1926—1927 гг. ул. 1-я Троцкого)
 Улица Дзержинского — улица в Волгограде.
 Улица Дзержинского — улица в Вологде.
 Улица Дзержинского — улица в Воронеже.
 Улица Дзержинского — улица в Губкине.
 Улица Дзержинского — улица в Данкове.
 Улица Дзержинского — улица в Евпатории
 Улица Дзержинского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Дзержинского — улица в Иванове.
 Улица Дзержинского — улица в Ижевске.
 Улица Дзержинского — улица в Иркутске.
 Улица Дзержинского — улица в Ишимбае.
 Улица Дзержинского — улица в Казани.
 Улица Дзержинского — улица в Калининграде.
 Улица Дзержинского — улица в Кемерове.
 Улица Дзержинского — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Дзержинского — улица в Клинцах.
 Улица Дзержинского — улица в Коломне.
 Улица Дзержинского — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Дзержинского — улица в Королёве.
 Улица Дзержинского — улица в Костроме.
 Улица Дзержинского — улица в Краснодаре.
 Улица Дзержинского — улица в Красноярске.
 Улица Дзержинского — улица в Кургане.
 Улица Дзержинского — улица в Курске.
 Улица Дзержинского — улица в Липецке.
 Улица Дзержинского — улица в Мариинском Посаде.
 Улица Дзержинского — улица в Махачкале.
 Улица Дзержинского — улица в Медвежьегорске.
 Улица Дзержинского — улица в Мурманске.
 Улица Дзержинского — улица в Нальчике.
 Улица Дзержинского — улица в Находке.
 Улица Дзержинского — улица в Невинномысске.
 улица Дзержинского — улица в Нефтекамске.
 Улица Дзержинского — улица в Нижневартовске.
 Улица Дзержинского — улица в Новомосковске.
 Улица Дзержинского — улица в Новороссийске.
 Улица Дзержинского — улица в Новочеркасске.
 Улица Дзержинского — улица в Ноябрьске.
 Улица Дзержинского — улица в Норильске.
 Улица Дзержинского — улица в Обояни.
 Улица Дзержинского — улица в Орехово-Зуево.
 Улица Дзержинского — улица в Перми.
 Улица Дзержинского — улица в Петрозаводске.
 Улица Дзержинского — улица в Петровске.
 Улица Дзержинского — улица в Подольске.
 Улица Дзержинского — улица в Реутове.
 Улица Дзержинского — улица в Рубцовске.
 Улица Дзержинского — улица в Рыльске.
 Улица Дзержинского — улица в Рязани.
 Улица Дзержинского — улица в Салавате.
 Улица Дзержинского — улица в Самаре.
 Улица Дзержинского — улица в Саратове.
 Улица Дзержинского — улица в Узловой.
 В Москве:
 Улица Дзержинского — улица в дп Кокошкино.
 Улица Дзержинского — улица в Щербинке
 В пригородах Санкт-Петербурга:
 Улица Дзержинского — улица в Павловске.
 Улица Дзержинского — улица в Петергофе.
 Улица Дзержинского — улица в Саратове.
 Улица Дзержинского — улица в Сарове.
 Улица Дзержинского — улица в Северодвинске.
 Улица Дзержинского — улица в Семилуках.
 Улица Дзержинского — улица в Серпухове.
 Улица Дзержинского — улица в Славянске-на-Кубани.
 Улица Дзержинского — улица в Смоленске.
 Улица Дзержинского — улица в Снежинске.
 Улица Дзержинского — улица в Ставрополе.
 Улица Дзержинского — улица в Сургуте.
 Улица Дзержинского — улица в Таганроге.
 Улица Дзержинского — улица в селе Такмык Большереченского района Омской области.
 Улица Дзержинского — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Улица Дзержинского — улица в правобережной части Кировского района;
 Улица Дзержинского — улица в Дзержинском;
 Переулок Дзержинского — переулок в Дзержинском.
 Улица Дзержинского — улица в городе Туринске Свердловской области.
 Улица Дзержинского — улица в городе Уссурийске.
 Улица Дзержинского — улица в Уфе.
 Улица Дзержинского — улица в Хабаровске.
 Улица Дзержинского — улица в Чебоксарах.
 Улица Дзержинского — улица в Челябинске.
 Улица Дзержинского — улица в Череповце.
 Улица Дзержинского — улица в Южно-Сахалинске
 Улица Дзержинского — улица в Якутске.

 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Умара Димаева в Грозном.
 Улица Дзержинского — прежнее (с 1926 по 1991 год) название улицы Большая Лубянка в Москве.
 Улица Дзержинского — прежнее название Покровской улицы в Орле.
 Улица Дзержинского — прежнее название (с 1933 по 1993 год) Румянцевской улицы в Рыбинске.
 Улица Дзержинского — прежнее (с 1927 по 1991 год) название Гороховой улицы в Санкт-Петербурге

Украина 
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Владимира Вернадского в Днепре.
 Улица Дзержинского — прежнее название Александровской улицы в Запорожье.
 Улица Дзержинского — прежнее название Колонтаевской улицы в Одессе.
 Улица Дзержинского — прежнее название Свято-Никольской улицы в Измаиле.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Князя Владимира в Коростене.
 Улица Дзержинского — прежнее название Интеркультурной улицы в Мелитополе.
 Улица Дзержинского — прежнее название 3-ей Слободской улицы в Николаеве Николаевской области.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Дружбы в Новой Каховке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Виктора Гошкевича в Херсоне.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Слободской в Хмельнике.
 Улица Дзержинского — прежнее название Свемовской улицы в Шостке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Витовского во Львове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Пирятинской улицы в Прилуках.
 Улица Дзержинского — прежнее название Мироносицкой улицы в Харькове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Софиевской улицы в Андрушевке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Преображенской улицы в Арцизе.
 Улица Дзержинского — прежнее название Звягельской улицы в Барановке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Героев Крут в Бахмаче.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Павла Новгородцева в Бахмуте.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Героев Украины в Бердичеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Защитников Украины в Бердянске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ильи Турчинского в Березани.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Григория Сковороды в Бериславе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Героев-Пограничников в Белгороде-Днестровском.
 Улица Дзержинского — прежнее название Прорубской улицы в Белополье.
 Улица Дзержинского — прежнее название Патриотической улицы в Каменке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Спортивной улицы в Беляевке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Змачинского в Бобровице.
 Улица Дзержинского — прежнее название Образцовой улицы в Богуславе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Бежевка в Борисполе.
 Улица Дзержинского — прежнее название Школьной улицы в Боярке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Гребенки в Буче.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Возрождения в Березовке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Успенской улицы в Валках.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Довженко в Васильевке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Софиевской улицы в Василькове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Свято-Успенской улицы в Ватутино.
 Улица Дзержинского — прежнее название Успешной улицы в пгт Великая Александровка.
 Улица Дзержинского — прежнее название Млечной улицы в пгт Веселое.
 Улица Дзержинского — прежнее название Каштановой улицы в Вольнянске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Академика Вернадского в Виннице.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Колокольцова в Волчанске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Магистральной улицы в Волновахе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Защитников Украины в пгт Ворзель.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Шрамченко в пгт Воронеж.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Михайловской в Гадяче.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ивана Кожедуба в Глобино.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Владимира Великого в пгт Голованевск.
 Улица Дзержинского — прежнее название Депутатской улицы в Голой Пристани.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Мира в пгт Гришковцы.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Согласия в Гуляйполе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Дружбы в пгт Диканька.
 Улица Дзержинского — прежнее название Проезжей улицы в Доброполье.
 Улица Дзержинского — прежнее название Преображенской улицы в пгт Добрянка.
 Улица Дзержинского — прежнее название Волохинской улицы в Долинской.
 Улица Дзержинского — прежнее название Солнечной улицы в Дружбе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Коваленко в Дружковке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Аграрной улицы в пгт Еланец.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Жашкове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Ореховой улицы в Зализном.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Софии Терещенко в Звенигородке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Дроздовской улицы в Зенькове.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Вячеслава Черновола в Знаменке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Клюквенной улицы в Золочеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Леонида Быкова в пгт Иванков.
 Улица Дзержинского — прежнее название Слободской улицы в Изюме.
 Улица Дзержинского — прежнее название Покровской улицы в Ирпене.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Возрождения в Кагарлыке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Иова Кондзелевича в Камне-Каширском.
 Улица Дзержинского — прежнее название Павловской улицы в Каменском.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Грушевского в Карловке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Стефана Таранушенко в Киеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Виталия Кирейко в Кобеляках.
 Улица Дзержинского — прежнее название Одесской улицы в Кодыме.
 Улица Дзержинского — прежнее название Фридешовской улицы в пгт Кольчино.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Барахтия в пгт Компанеевка.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Конотопе.
 Улица Дзержинского — прежнее название Бондаревской улицы в Коростышеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название Владимирской улицы в пгт Константиновка.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Григория Сковороды в Краматорске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Гоголя в Красногоровке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Василия Стуса в Кременчуге.
 Улица Дзержинского — прежнее название Промышленной улицы в Кременной.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Виктора Чмиленко в Кропивницком.
 Улица Дзержинского — прежнее название Сватовской улицы в Купянске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Остапа Вишни в Лимане.
 Улица Дзержинского — прежнее название Абрикосовой улицы в Лиманском.
 Улица Дзержинского — прежнее название Рыночной улицы в Лисичанске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Гайдамацкой улицы в Лозовой.
 Улица Дзержинского — прежнее название Садовой улицы в пгт Лосиновка.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Гончара в Люботине.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ивана Огиенко в Малине.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Сухомлина в Малой Виске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Спортивной улицы в пгт Мангуш.
 Улица Дзержинского — прежнее название Юнговской улицы в Мариуполе.
 Улица Дзержинского — прежнее название Вишневой улицы в Мироновке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Согласия в пгт Мирополь.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Независимости в пгт Михайловка.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Николая Янюка в Немирове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Гимназической улицы в Нежине.
 Улица Дзержинского — прежнее название Калиновой улицы в пгт Новая Боровая.
 Улица Дзержинского — прежнее название Воскресенской улицы в пгт Новая Водолага.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Михаила Кокты в Новгороде-Северском.
 Улица Дзержинского — прежнее название Театральной улицы в Новогродовке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Петра Бибы в Новомиргороде.
 Улица Дзержинского — прежнее название Виноградной улицы в пгт Новопсков.
 Улица Дзержинского — прежнее название Вишневой улицы в пгт Новотроицкое.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ивана Богуна в Новоукраинке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Героев-Пожарных в Овруче.
 Улица Дзержинского — прежнее название Европейской улицы в пгт Окны.
 Улица Дзержинского — прежнее название Хуторской улицы в пгт Александровка.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Защитников Украины в Александрии.
 Улица Дзержинского — прежнее название Счастливой улицы в Орехове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Гончарной улицы в Ахтырке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Театральной улицы в Первомайске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Ивана Франко в Пирятине.
 Улица Дзержинского — прежнее название Большой Деповской улицы в Подольске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Тенистой улицы в Покровске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Костюшко в Полонном.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Григория Сковороды в Помошную.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Шевченко в Путивле.
 Улица Дзержинского — прежнее название Тихой улицы в Рени.
 Улица Дзержинского — прежнее название Куприевской улицы в пгт Репки.
 Улица Дзержинского — прежнее название Сосновой улицы в Ржищеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название Ольгиевской улицы в Раздельной.
 Улица Дзержинского — прежнее название Банковой улицы в пгт Романов.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Шварца в Ромнах.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Химиков в Рубежном.
 Улица Дзержинского — прежнее название Европейской улицы в пгт Сахновщина.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Сосюры в Сватово.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Довженко в пгт Свеса.
 Улица Дзержинского — прежнее название Вороновской улицы в Светловодске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Ластовецкой улицы в Середине-Буде.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Вилисова в Северодонецке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Звездной улицы в Северске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Левобережной улицы в Сквире.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Леонида Быкова в Славянске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Вячеслава Черновола в Смеле.
 Улица Дзержинского — прежнее название Ореховой улицы в Снегиревке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Зелёной улицы в Сновске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Павловского в Старобельске.
 Улица Дзержинского — прежнее название Троицкой улицы в Сумах.
 Улица Дзержинского — прежнее название Трипольской улицы в Тальном.
 Улица Дзержинского — прежнее название Пивоваренного переулка в Тернополе.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Гуменюка в Тетиеве.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Строителей в Токмаке.
 Улица Дзержинского — прежнее название Центральной улицы в Торецке.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Игоря Шлямара в Умани.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Новицкого в Фастове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Петро-Павловской улицы в Хороле.
 Улица Дзержинского — прежнее название Плещеевской улицы в Часовом Яре.
 Улица Дзержинского — прежнее название Кавказской улицы в Черкассах (до 1992 года).
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Любомира Боднарчука в Чернигове.
 Улица Дзержинского — прежнее название Слободской улицы в пгт Черниговка.
 Улица Дзержинского — прежнее название Цветочной улицы в Чопе.

Белоруссия 
 Улица Дзержинского — улица в Бобруйске.
 Улица Дзержинского — улица в Борисове.
 Улица Дзержинского — улица в Гродно.
 Улица Дзержинского — улица в Калинковичах.
 Улица Дзержинского — улица в Бресте.
 Улица Дзержинского — улица в Новополоцке.
 Улица Дзержинского — улица в Могилеве.
 Улица Дзержинского — улица в Полоцке.
 Улица Дзержинского — название Покровской улицы в Витебске с 1927 до 1990-х годов.

Казахстан 
 Улица Дзержинского — улица в Костанае.
 Улица Дзержинского — улица в Усть-Каменогорске.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Наурызбай батыра в Алма-Ате.
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Академика Сатпаева в Павлодаре.
 Улица Дзержинского — ныне проспект Абая в Уральске.

Литва 
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Калварию в Вильнюсе.

Грузия 
 Улица Дзержинского — прежнее название улицы Павла Ингороквы в Тбилиси

См. также 
 Площадь Дзержинского
 Проезд Дзержинского
 Проспект Дзержинского
 Улица Дзержинская (город Дзержинский)

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского